CQ, Cq eller cq kan avse:

 CQ – IATA:s kod för Sunshine Express Airlines
 CQ (film)– en amerikansk film från 2001 av Roman Coppola

Se även 
 Chongqing – en storstad i sydvästra Kina
 Cucumber Quest – en tecknad serie